Garo puede referirse a:

 Garo, etnia de Meghalaya, India.
 Garo, antiguo condimento romano hecho con vísceras de pescados.
 Garo, revista antológica mensual de manga de Japón.
 Garo, serie de televisión de origen japonés, lanzada al aire en  2005.
 Garo: Vanishing Line, serie de anime 
 Ángel Garó, actor español.
 Carlos Garo, compositor, músico multinstrumentista y productor independiente español